Steve Wachalski (Köthen, 1983. február 5. –) német kosárlabdázó, a Telekom Baskets Bonn erőcsatára. Korábban a Giro-Live Ballers Osnabrück, a BBC Bayreuth és a Mitteldeutscher BC játékosa volt.

Források 
Adatlapja 

1983-ban született személyek
Kötheniek
Német kosárlabdázók
Élő személyek
Nagyon rövid sportcikkek
Erőcsatárok